Tres buques de la Armada de Estados Unidos han portado el nombre USS Tripoli. 

 El  fue un portaaviones de escolta en servicio desde 1943 hasta 1958 .
 El  fue un buque de asalto anfibio de la clase Iwo Jima en servicio desde 1966 hasta 1995.
 El  es un buque de asalto anfibio de la clase America, puesto en grada el 18 de junio de 2014 en servicio desde julio de 2020.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos